Antonio Negri (Pàdua, 1933), filòsof moral i politòleg italià 
 Cristoforo Negri (Milà, 1809 - Florència, 1896), escriptor i polític italià.